Il National Invitation Tournament 1986 fu la 49ª edizione del torneo. Venne vinto dalla Ohio State University allenata da Eldon Miller; il miglior giocatore fu Brad Sellers.

Squadre

Risultati

Prima fase

Fase finale

Squadra vincitrice  

Allenatore: Eldon Miller

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1986
1986